Большая ромбовидная мышца () — располагается под трапециевидной мышцей между лопатками, имея вид ромбической пластинки.Начинается от остистых отростков 4 верхних грудных позвонков. Пучки идут латерально и книзу, прикрепляются к медиальному краю лопатки книзу от ости лопатки ().

Функция 
Частично приподнимает лопатку, приводя её к срединной линии. Сокращение нижней части вращает лопатку нижним углом внутрь.

См. также 
 Ромбовидная мышца
 Малая ромбовидная мышца

Примечания

Ссылки 
 Большая ромбовидная мышца, указана пинцетом 

Мышцы туловища